Rossetto ima više značenja:
 Rossetto, Padova
 Rossetto, Torino